Пино Гордо има више значења:

 Пино Гордо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пино Гордо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пино Гордо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пино Гордо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пино Гордо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику